

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Kokotowo – kolonia w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Michałowo
 Kokotowo – osada leśna w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Michałowo

Zobacz też 
 Kokot, Kokotów